Бега — многозначное слово.

В спорте 
 Бега́ — состязание наездников, управляющих лошадьми запряжёнными в качалки.
 Тараканьи бега́ — состязание тараканов в спринтерской гонке.
 Собачьи бега́ — спортивные соревнования в виде забегов собак.

В топонимике 
 Бе́га — река на балканском полуострове.
 Бе́га — река в Германии.
 Бе́га — город в штате Новый Южный Уэльс, Австралия.
 «Бега́» — непостроенная станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена.
 Бега — гостиница в Москве.

Фамилия 
 Бега, Корнелис Питерс (1631/1632 — 1664) — голландский живописец и гравёр.
 Лу Бега (род. 1975) — немецкий музыкант угандийско-итальянского происхождения.

См. также 
 Бег (значения)